El Torneig de Chennai 2009 rep el nom de Chennai Open 2009 i és un esdeveniment de tennis de la sèrie 250, anteriorment era conegut com a International Series. El torneig es juga a Chennai, Índia, entre el 5 i el 10 de gener del 2009.

Quadre masculí 

2009
ATP World Tour 2009